Fossa kan betrekking hebben op:
de fretkat (Cryptoprocta ferox), een roofdier uit Madagaskar;
Het geslacht Fossa, waartoe enkel de fanaloka (Fossa fossana) behoort, een ander roofdier uit Madagaskar;
Fossa (Italië), een Italiaanse gemeente;
een kanaal, zie:
Fossa Carolina
Drususgracht
Fossa Eugeniana
Fossa (castra), een gracht rond een castra (Romeins legerkamp).
Fossa (planetaire geologie), een begrip uit de planetaire geologie;
een groeve in een anatomische structuur, zie fossa (anatomie), waaronder:
de fossa cranii media, een deel van de schedel;
de fossa navicularis, een deel van de urethra
de antecubitale fossa, de oppervlakte van de binnenkant van de elleboog, dat met name bekendstaat omdat hier vaak geprikt wordt cq. infusen worden aangesloten.

Latijn